Панда има више значења:

 Џиновска панда, крупни сисар из породице медведа у југозападној Кини
 Црвена панда, сисар са Хималаја
 Фијат панда, модел италијанског аутомобила, произвођача Фијат
 Панда (оперативни систем)